Kellicottia är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Elbert Halvor Ahlstrom 1938. Kellicottia ingår i familjen Brachionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Kellicottia